Софи́ Сельмани́ (, настоящее имя Софи́ Э́дквист, , род. 12 февраля 1972) — шведская певица и автор песен.

Творчество 
В 1995 году Софи выпустила сингл «Аlways You», сразу завоевавший признание как в Швеции, так и за её пределами. Альбомы, вышедшие вслед за синглом, можно отнести к стилю инди-рок, что ставит Селмани в один ряд с такими исполнителями, как Стина Норденстам и Анна Тернхейм.

Отличительными чертами произведений Софи Зелмани можно назвать мелодичность и проникновенность текстов.

Дискография 
 Sophie Zelmani (1995)
 Precious Burden (1998)
 Time To Kill (1999)
 Sing And Dance (2002)
 Love Affair (2003)
 Decade Of Dreams (2005)
 Memory Loves You (2007)
 The Ocean and Me (2008)
 I'm the Rain (2010)
 Soul (2011)
 Going Home (2014)
 Everywhere (2014)
 My Song (2017)
 Sunrise (2019)
 The World Ain't Pretty (2022)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Неофициальный фан-сайт

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1972 году
Родившиеся 12 февраля
Певцы и певицы Швеции
Музыканты по алфавиту